Jméno a příjmení Jan Bednář má více nositelů:

 Jan Bednář (meteorolog) (* 1946) – český meteorolog, klimatolog a vysokoškolský učitel
 Jan Bednář (novinář) (* 1953) – český rozhlasový novinář a komentátor
 Jan Bednář (podnikatel) – český podnikatel, zakladatel firmy ShipMonk
 Jan Bednář (hokejista) – český hokejový brankář